Jason Morgan (né le  à Saint-Jean de Terre-Neuve, Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Né à Terre-Neuve, il a joué tout son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il y a joué pour les Rangers de Kitchener et les Frontenacs de Kingston. Il fut repêché par les Kings de Los Angeles lors du repêchage de 1995, au , à la .

Il commença sa carrière professionnelle lors de la saison 1996-1997, il y joua dans trois ligues, soient la East Coast Hockey League, la Ligue internationale de hockey et finalement pour les Kings de la Ligue nationale de hockey. Après son séjour dans l'organisation de Los Angeles, il joua plusieurs saisons dans les ligues mineures avant de faire un retour dans la LNH, cette fois avec les Flames de Calgary en 2003-2004. Il fut réclamé un peu plus tard par les Predators de Nashville avec qui il joua que six parties.

Il fut alors réclamé par son ancienne équipe, les Flames. Son retour ne dura que six jours, alors qu'il fût échangé aux Blackhawks de Chicago. Encore une fois, il joua majoritairement pour le club-école de ces derniers. Il signa au cours de l'été 2006 un contrat
avec le Wild du Minnesota.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||AA de Kitchener || ||69 ||44 ||40 ||84 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||65 ||6 ||15 ||21 ||16 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1994-1995 ||Rangers de Kitchener ||LHO ||35 ||3 ||15 ||18 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Frontenacs de Kingston ||LHO ||20 ||0 ||3 ||3 ||14 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1995-1996 ||Frontenacs de Kingston ||LHO ||66 ||16 ||38 ||54 ||50 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1996-1997 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||6 ||3 ||0 ||3 ||0 ||3 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|1996-1997 ||Roadrunners de Phoenix ||LIH ||57 ||3 ||6 ||9 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Falcons de Springfield ||LAH ||58 ||13 ||22 ||35 ||66 ||3 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
|1997-1998 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||11 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ice Dogs de Long Beach ||LIH ||13 ||4 ||6 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Falcons de Springfield ||LAH ||46 ||6 ||16 ||22 ||51 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|1999-2000 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||48 ||14 ||25 ||39 ||79 ||5 ||2 ||2 ||4 ||16
|-
|1999-2000 ||Cyclones de Cincinnati ||LIH ||15 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Everblades de la Floride ||ECHL ||37 ||15 ||22 ||37 ||41 ||5 ||2 ||3 ||5 ||17
|-
|2000-2001 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||11 ||2 ||0 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Falcons de Springfield ||LAH ||16 ||1 ||4 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Flames de Saint-Jean ||LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2001-2002 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||76 ||17 ||20 ||37 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||80 ||13 ||40 ||53 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||21 ||6 ||13 ||19 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Admirals de Norfolk ||LAH ||19 ||6 ||8 ||14 ||16 ||8 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2003-2004 ||Flames de Calgary ||LNH ||13 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Predators de Nashville ||LNH ||6 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||71 ||9 ||20 ||29 ||116 ||6 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2005-2006 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||51 ||8 ||31 ||39 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||7 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Aeros de Houston ||LAH ||57 ||12 ||14 ||26 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Wild du Minnesota ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Bears de Hershey ||LAH ||74 ||19 ||25 ||44 ||99 ||4 ||0 ||3 ||3 ||9
|-
|2008-2009 ||Södertälje SK ||Elitserien ||49 ||3 ||8 ||11 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||EC Klagenfurt AC ||EBEL ||24 ||1 ||5 ||6 ||38 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 ||Stjernen Hockey ||GET ligaen ||40 ||8 ||15 ||23 ||140 ||5 ||2 ||7 ||9 ||2
|-
| 2011-2012 || Thunder de Stockton || ECHL ||29 ||2 ||9 ||11 ||26 ||8 ||0 ||2 ||2 ||7
|-
| 2012-2013 || Sundogs de l'Arizona || LCH ||66 ||18 ||28 ||46 ||45 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2013-2014 || Sundogs de l'Arizona || LCH || 55 || 11 || 23 || 39 || 74 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8

| 44 || 2 || 5 || 7 || 18 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
1995 : remporte la Coupe Calder avec les Flames de Saint-Jean

Transactions 
  : signe un contrat comme agent-libre avec les Flames de Calgary.
  : réclamé au ballotage par les Predators de Nashville des Flames de Calgary.
  : réclamé au ballotage par les Flames de Calgary des Predators de Nashville.
  : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Flames de Calgary avec le choix de  de Calgary (Joseph Fallon) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 2005 en retour de Ville Nieminen.
  : signe un contrat comme agent-libre avec le Wild du Minnesota.

Références 

Naissance en octobre 1976
Naissance à Saint-Jean de Terre-Neuve
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Södertälje SK
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace